Hainzel és el membre més meridional d'un trio de cràters d'impacte lunars superposats. Es troba al costat oest del Lacus Timoris, al quadrant sud-oest de la Lluna. El cràter severament desgastat Mee és adjacent al costat sud-oest de la formació; el seu costat forma una cresta al sud de Hainzel.

Hainzel forma la porció sud del grup, amb la superposició de Hainzel C al nord-est, i de Hainzel A (el més intacte i també el més jove del grup) al nord. La paret entre Hainzel i Hainzel C és el sector més intacte de la vora interior, formant un promontori a la paret sud-est. Tant Hainzel A com a C presenten pics centrals.

Cràters satèl·lit 
Per convenció, aquests elements s'identifiquen als mapes lunars col·locant la lletra al costat del punt central del cràter més pròxim a Hainzel.

Referències 

Quadrangle LQ27
Cràters de la Lluna